Хогендорп () — фамилия.

 Хогендорп, Дирк ван (1761—1822) — голландский дипломат и государственный деятель, посол в Санкт-Петербурге, участник Наполеоновских войн.
 Хогендорп, Гейсберт Карел ван (1762—1834) — голландский государственный деятель, министр иностранных дел Нидерландов.